Il termine Pietrasanta può assumere vari significati, tra cui:

 Pietrasanta, capitanato della Versilia e comune italiano della provincia di Lucca in Toscana.
 Castello Pietrasanta, castello di Cantù in provincia di Como

Persone 
 Angelo Pietrasanta, pittore italiano
 Attilio Pietrasanta, vescovo cattolico italiano
 Barbara Pietrasanta, pittrice e scultrice italiana
 Piero Pietrasanta, calciatore italiano

 Andrea Centurione Pietrasanta, cinquantatreesimo doge della Repubblica di Genova
 Domenico Lo Faso Pietrasanta, architetto, archeologo e letterato italiano